In 1989 werd de elfde editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Bamako, Mali. Op dit toernooi won het elftal van Mali door in de finale Guinee te verslaan met 3–0. Kaapverdië won de troostfinale met 1–0 van Sierra Leone en werd daardoor derde.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1989
Voetbal in Mali
Sportevenement in Mali